Nadas resp. Nádas steht für:
 Karl Tersztyánszky von Nádas (1854–1921), Generaloberst der k.u.k. Armee
 Ödön Nádas (1891–1951), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Péter Nádas (* 1942), ungarischer Schriftsteller
 Nádas oder Hontnádas, der ungarische Name der slowakischen Stadt Hontianske Trsťany
 Nádas, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Trstín in der Westslowakei

Siehe auch:
 Nadăș